Le tournoi de tennis Tokyo Cup est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983, disputée en tant qu'exhibition, se dispute du 19 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Tokyo Cup
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Japon
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 1983
Sport en novembre 1983